Ла Атравесада има више значења:

 Ла Атравесада (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Атравесада, Кањон де лос Кабаљос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Атравесада (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Атравесада (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Атравесада (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Атравесада (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику